Шеве — фамилия:
 Шеве, Георг (1909—1990) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского железного креста.
 Шеве, Теодор фон (1851—1922) — немецкий шахматист, мастер.
 Шеве, Шарль-Франсуа (Charles-François Chevé; 1813—1875) — французский публицист и историк.

Примечания